gromada Domaradz (powiat brzozowski)
 gromada Domaradz (powiat opolski)